Palatka ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Palatka (Arkansas)
 Palatka (Florida)
 Palatka (Michigan)

in Russland:
 Palatka (Russland), einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan